Comitatul Buchanan, conform originalului din limba engleză, Buchanan County, este numele a trei comitate din Statele Unite ale Americii.

Comitate din Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Buchanan, statul  -- (Formate IA -- Categorie și format),
 Comitatul Buchanan, , statul  -- (Formate MO -- Categorie și format) și
 Comitatul Buchanan, , statul  -- (Formate VA -- Categorie și format).

Alte articole similare 

 Buch (dezambiguizare)
 Buchanan (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii